Personen
 Nikolaj Aleksandrovitsj Sadovy (1914-2007) - Sovjet- en Russische journalist
 Andrij Ivanovystj Sadovy (geb. 1968) - Oekraïens politicus en ondernemer
 Jevgeni Viktorovitsj Sadovy (geb. 1973) - voormalig internationaal topzwemmer

 Plaatsen
 Sadovy (Astrachan) - posjolok in de Russische oblast Astrachan
 Sadovy (Irkoetsk) - posjolok in de Russische oblast Irkoetsk
 Sadovy (Ivanovo) - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Sadovy (Jaroslavl) - posjolok in de Russische oblast Jaroslavl
 Sadovy (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Sadovy (selsovjet Krasnodolinski) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Sadovy (selsovjet Semjonovski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Sadovy (selsovjet Nizjnereoettsjanski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Sadovy (selsovjet Amosovski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Sadovy (district Rylski) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Sadovy (district Sovetski) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Sadovy (Mordovië) - posjolok in de Russische republiek Mordovië
 Sadovy (Noord-Ossetië) - posjolok in de Russische republiek Noord-Ossetië
 Sadovy (Omsk) - posjolok in de Russische oblast Omsk
 Sadovy (Primorje) - dorp in de Russische kraj Primorje
 Sadovy (Rjazan) - posjolok in de Russische oblast Rjazan
 Sadovy (Jekaterinenburg) - posjolok in de Russische oblast Sverdlovsk
 Sadovy (Tatarije) - posjolok in de Russische republiek Tatarije
 Sadovy (Tjoemen) - posjolok in de Russische oblast Tjoemen
 Sadovy (Oeljanovsk) - posjolok in de Russische oblast Oeljanovsk
 Sadovy (Tver) - posjolok in de Russische oblast Tver
 Sadovy (Vladimir) - posjolok in de Russische oblast Vladimir
 Sadovy (Voronezj) - posjolok in de Russische oblast Voronezj